Toobal ist der Nachname  folgender Personen:

 Andres Toobal (geb. 1988), estnischer Volleyballspieler
 Kert Toobal (geb. 1979), estnischer Volleyballspieler
 Priit Toobal (geb. 1983), estnischer Politiker